B3, B 3 oder B-3 steht für:
 Vitamin B3, chemischer Name Niacin
 B3 (Stuhl), Stahlrohrrahmen-Stuhl des Designers Marcel Breuer im Bauhausstil, ca. 1925

 Bayern 3, Hörfunksender 
 B3 (Band), eine Boygroup aus New York
 B3 (deutsche Band), Bandprojekt um den Berliner Musiker und Musikproduzenten Andreas Hommelsheim

 DIN B3, ein Papierformat (Normen: DIN 476/ISO 216), siehe Papierformat
 eine Widerstandsklasse bei Fahrzeugen, siehe Sonderschutzfahrzeug
 eine Klasse leichtentflammbarer Baustoffe nach DIN 4102 Teil 1, siehe Baustoffklasse
 die Modellbezeichnung einer Hammond-Orgel

 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 3
 B3 (Paralympics), funktionelle Klassifizierung für Sportler in paralympischen Sportarten
 Bellview Airlines (IATA-Code), nigerianische Fluggesellschaft

Straßen:
 Bundesstraße 3 in Deutschland
 Donau Straße, Landesstraße in Österreich
 B3 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 B3 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 Nationalstraße B3 in Namibia

Autos:
 VW Passat B3
 Audi 80 B3
 Audi Coupé B3
 Alpina B3

B-3 steht für:
 B3-Lehrgang, Ausbildung zum Gruppenführer bei deutschen Berufsfeuerwehren
 B-3, der nächste Tarnkappenbomber der US Air Force, siehe LRS-B
 B-3, eine Schaffell-Fliegerjacke (Sheepskin) der United States Army Air Forces aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

B3